Јорк се може односити на:
 Јорк, град у Уједињеном Краљевству у Енглеској
Јорк (Немачка), општина у немачкој савезној држави Доња Саксонија
Јорк (Јужна Каролина), град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
Јорк (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсиланија
Јорк (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
Јорк (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота
Јорк (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
Јорк (Аризона), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
Јорк Спрингс (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсиланија
Јорк Хејвен (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсиланија
Јорк Јарбор (Мејн), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
Округ Јорк (Јужна Каролина), округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
Округ Јорк (Пенсилванија), округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
Округ Јорк (Небраска), округ у америчкој савезној држави Небраска
Округ Јорк (Вирџинија), округ у америчкој савезној држави Вирџинија
Округ Јорк (Мејн), округ у америчкој савезној држави Мејн
Источни Јорк (Торонто), градска четврт града Торонта
Династија Јорк, енглеска династија
Двајт Јорк, бивши тринидадски фудбалер